161 rok naszej ery
 161 rok przed naszą erą
 161 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 161
 planetoida (161) Athor
 droga wojewódzka nr 161
 linia kolejowa nr 161
 filatelistyka: blok 161 - 200-lecie powstania muzeum w Wilanowie
 161 eskadra myśliwska
 pocisk rakietowy Raytheon RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA
 Fiorina 161 – fikcyjna planeta z Obcego
 161 to standardowy numer portu protokołu SNMP